HAWE Hydraulik SE se dedica a la fabricación de componentes y sistemas hidráulicos cuya característica principal es que las piezas presurizadas están hechas de acero. La empresa fue fundada en 1949 en Múnich por Karl Heilmeier y Wilhelm Weinlein con el nombre "Heilmeier und Weinlein, Fabrik für Oelhydraulik GmbH & Co. KG". El nombre de empresa HAWE se ha creado a partir de las iniciales de los nombres de ambos fundadores (Ha+We). Desde su fundación, HAWE Hydraulik ha sido una empresa gestionada por sus propietarios y su fabricación total se reparte, entretanto, en 7 sedes diferentes. Los productos de HAWE Hydraulik se distribuyen a nivel mundial a través de una red de distribución formada por 14 filiales y más de 30 socios de distribución. 

La gama de productos de HAWE Hydraulik SE abarca:
 Bombas y grupos hidráulicos
 Válvulas de asiento direccionales
 Válvulas de corredera
 Válvulas de caudal
 Válvulas de presión
 Válvulas de bloqueo
 Cilindros hidráulicos
 Accesorios
 Controles electrónicos
 Sistemas hidráulicos completos

Historia

Enlaces externos 
 HAWE Hydraulik SE

Empresas de Alemania